Вімейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Вімейру (Алкобаса) — парафія.
 Вімейру (Лорінян) — парафія.